Эрувилле́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Кабур. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14328.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1101 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 728 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 545 были экономически активными, 183 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 545 активных жителей работали 501 человек (252 мужчины и 249 женщин), безработных были 44 (24 мужчины и 20 женщин). Среди 183 неактивных 76 человек были учениками или студентами, 75 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Эрувиллет 

Коммуны департамента Кальвадос